Sint-Philomenakerk (Kotem)
 Sint-Filomenakerk (Paradera)
 Sint-Philomenakerk (Kalaupapa)